Hieronder de lijst van ministers van Justitie van Zuid-Afrika:

Zie ook 
 Politiek in Zuid-Afrika

Zuid-Afrikaanse
Justitie